Heart of Darkness () steht für:

 Herz der Finsternis, eine Erzählung von Joseph Conrad
 Heart of Darkness (Film), ein Film von Nicolas Roeg aus dem Jahr 1993
 Hearts of Darkness – Reise ins Herz der Finsternis, eine Dokumentation von Eleanor Coppola über die Produktion des Films Apocalypse Now
 Heart of Darkness (Computerspiel), ein Computerspiel von 1998